Памятник Николаю Копернику:
 Памятник Николаю Копернику (Варшава)
 Памятник Николаю Копернику (Вроцлав)
 Памятник Николаю Копернику (Краков)
 Памятник Николаю Копернику (Лодзь)
 Памятник Николаю Копернику (Торунь)
 Памятник Николаю Копернику (Познань)
 Памятник Николаю Копернику (Чикаго)

Копернику